Barobo kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Barobo (kommunhuvudort), Caraga, Province of Surigao del Sur, 
 Barobo, Caraga, Province of Surigao del Sur,

Liberia 

 Barobo (distrikt), Maryland County, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar